Nglegok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nglegok, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Nglegok, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Nglegok, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar